Lalande kan syfta på:

Platser

Frankrike 

 Lalande-en-Son, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Lalande, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Salomonöarna 

 Lalande (vattendrag),

Personer 
 
 
 Jérôme Lalande (1732–1807), fransk  astronom